Gran Consiglio – parlamento nei cantoni svizzeri
 Gran Consiglio – parlamento del Canton Appenzello Esterno
 Gran Consiglio – parlamento del Canton Appenzello Interno
 Gran Consiglio – parlamento del Canton Argovia
 Gran Consiglio – parlamento del Cantone Ticino
 Gran Consiglio – parlamento del Canton Basilea Città 
 Gran Consiglio – parlamento del Canton Berna 
 Gran Consiglio – parlamento del Canton Ginevra
 Gran Consiglio – parlamento del Canton Giura
 Gran Consiglio – parlamento del Canton Neuchâtel
 Gran Consiglio – parlamento del Canton San Gallo
 Gran Consiglio – parlamento del Canton Soletta
 Gran Consiglio – parlamento del Canton Vaud
 Gran Consiglio – una delle due camere del parlamento della Repubblica Elvetica
 Gran consiglio del fascismo – organo istituzionale nell'Italia fascista
 Gran consiglio (Junjichu) – organismo di potere della dinastia Qing, in Cina